Armando Mendes é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Leste da cidade. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de  em 2010.

Dados do Bairro 
 População:  habitantes

Transportes 
Armando Mendes é servido pela empresa de ônibus Global Green e Grupo Eucatur , com as linhas 080, 535 e 680.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Leste de Manaus

Bairros de Manaus
Zona Leste de Manaus